Анатолий Канторович:
 Канторович, Анатолий Робертович (род. 1963) — советский и российский историк, археолог, доктор исторических наук, заведующий кафедрой археологии исторического факультета МГУ.
 Канторович, Анатолий Яковлевич (1896—1937) — советский синолог, сын Я. А. Канторовича.